Vercammen ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Vercammen (* 1988), belgischer Eishockeyspieler
 Joep Vercammen (* 1991), belgischer Eishockeyspieler
 Joris Vercammen (* 1952), Erzbischof der Alt-Katholischen Kirche der Niederlande